Tazewell kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New Tazewell
Tazewell (Tennessee)
Tazewell (Virginia)